

Media 
 Headmaster – tipo di Transformers
 Headmaster – serie televisiva statunitense degli anni 1970

Organizzazioni 
 Headmaster (SOE) – network spionistico britannico della Seconda guerra mondiale

Pagine correlate 
The Headmaster